Санта Ана Тавела има више значења:

 Општина Санта Ана Тавела (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Ана Тавела (Санта Ана Тавела, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику